Жо́рди Са́нс-Хуа́н (; , Барселона, Испания) — испанский ватерполист, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион мира 1998 года. В настоящее время занимает пост спортивного директора Союза спортивных федераций Каталонии.

Биография 
Родился 3 августа 1965 года в Барселоне, брат Жоана Санса.

В составе сборной Испании по водному поло он провёл 483 матча. Впервые выступив на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году, Санс впоследствии участвовал в пяти олимпиадах подряд, в 1992 году завоевав серебро, а спустя четыре года, на Олимпийских играх в Атланте, выиграв золото.

Закончив карьеру игрока в 2003 году, Санс занял должность спортивного директора и начальника внутренних связей в Союзе спортивных федераций Каталонии (UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya). В том же году он опубликовал автобиографию («Un camí, una fita, els meus cinc Jocs Olímpics»).

В 2011 году Санс вместе с остальными игроками ватерпольной сборной 1996 года был награждён золотой медалью Королевского ордена за заслуги в спорте.

Клубы 
  Монжуик (Испания)
  Медитеррани (Испания)
  Побле Ноу (Испания)
  Каталуния (Испания)
  Атлетик-Барселонета (Испания)

Награды и достижения

На клубном уровне 
 Лига Испании: 6
 Кубок Короля: 4

На национальном уровне 
Олимпийские игры:
 Золото (1996)
 Серебро (1992)
 4 место (1984, 2000)
 6 место (1988)
Чемпионат мира:
 Золото (1998)
 Серебро (1991, 1994)
Чемпионат Европы:
 Серебро (1991)
 Бронза (1993)
 5 место (1995, 1997)
 6 место (1999)
Кубок мира:
 Бронза (1985, 1991, 1999)
Молодёжный чемпионат мира:
 Золото (1983)
Молодёжный чемпионат Европы:
 Бронза (1984)

Примечания

Ссылки 
 

Ватерполисты Испании
Олимпийские чемпионы от Испании
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по водному поло
Спортивные функционеры Испании